Los Altos (Burgos), een gemeente in de Spaanse provincie Burgos
 Los Altos (Californië), een plaats in de Amerikaanse staat Californië
 Los Altos (Centraal-Amerika), een bergachtig gebied en historisch land in Centraal-Amerika